CHY steht für:
 Choiseul Bay Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Choiseul (Insel), Salomon-Inseln

chy steht für:
 Cheyenne (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung